Werk Arena je historický název těchto stadionů v České republice:
Werk Arena (1967) – starý třinecký stadion postavený v roce 1967; uzavřený v roce 2014
Werk Arena (2014) – nový třinecký stadion postavený v roce 2014